Michael Johnson ou Mike Johnson peut désigner :
 Martin Michael Johnson (1899-1975), un prélat canadien ;
 Michael Johnson (1967-), un athlète américain spécialiste du 400 mètres ;
 Michael Johnson (1973-), un footballeur jamaïcain ;
 Michael Johnson (1974-), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Michael Johnson (1987-), un joueur de football américain ;
 Michael Johnson (1988-), un footballeur anglais ;
 , un animateur et réalisateur américain.